Treffert ist der Familienname folgender Personen:

 Darold Treffert (1933–2020), US-amerikanischer Psychiater und Autismus-Forscher
 Joseph Treffert (1883–1963), deutscher Gewerkschafter und Kommunalpolitiker
 Jürgen Treffert, deutscher Wirtschaftsinformatiker und Prorektor der DHBW Lörrach

Siehe auch:
 Treffer